Sezon (1918/1919) był 16. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna MTK. Tytuł króla strzelców zdobył Alfréd Schaffer, który w barwach MTK strzelił 41 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1918 w Europie
1918 w piłce nożnej
1919 w Europie
1919 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech